bramka – zdobienie ubiorów
 bramka – w piłce nożnej
 bramka (FET) – elektroda tranzystora unipolarnego
 Bramka – skała w Dubiu na Wyżynie Olkuskiej
 Bramka – skała w Ojcowskim Parku Narodowym
 Bramka – szczyt w Rudawach Janowickich
 Bramka – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. świeckim, w gminie Bukowiec
 Bramka – wieś w woj. lubelskim, w pow. ryckim, w gminie Kłoczew
 Bramka – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. ostródzkim, w gminie Morąg
 Bramka – dawna gmina

Zobacz też 
 bramka GSM – urządzenie GSM
 bramka logiczna – element realizujący funkcję logiczną
 bramka kwantowa – element wykonujący podstawowe obliczenia kwantowe
 bramka obrotowa – urządzenie sterujące przepływem pieszych
 bramka sieciowa – (ang. gate) urządzenia sieciowe służące do łączenia sieci komputerowych
 furtka